

Astronomia 
 3059 Pryor – asteroide della fascia principale

Fumetti 
 Madelyne Pryor – personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e Paul Smith (disegni)

Geografia 
 Ghiacciaio Pryor – ghiacciaio lungo circa 55 km situato sulla costa di Pennell, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide
 Pryor – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato del Montana, nella Contea di Big Horn

Persone 
 Aaron Pryor (1955-2016) – pugile e religioso statunitense
 Anduele Pryor (1985) – calciatore surinamese naturalizzato olandese 
 Arthur Pryor (1869-1942) – trombonista e compositore statunitense
 Calvin Pryor (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 David Pryor (1934) – politico statunitense
 Frederic Pryor (1933-2019) – economista statunitense
 Jason Pryor (1987) – schermidore statunitense
 Lindsay Pryor (1915-1998) – botanico australiano
 Mark Pryor (1963) – politico statunitense
 Nicholas Pryor (1935) – attore statunitense
 Red Pryor (1926-2005) – cestista statunitense
 Richard Pryor (1940-2005) – comico, attore e scrittore statunitense
 Terrelle Pryor (1989) – giocatore di football americano statunitense